Гультяї:
 В 15—16 ст. — неосілі селяни у Польщі, що у пошуках заробітку переходили з місця на місце. Прийняті в 1496 і 1503 роках закони обмежували їм свободу пересування.
 В 19—20 ст. — незаможні, «гулящі» селяни.

Посилання 
 Гультяї  //